Blue Jeans puede hacer referencia a:

 Blue Jeans (1978-), escritor español.
 Blue Jeans, revista española de cómic.
 «Blue Jeans», canción de Lana Del Rey.
 Blue Jeans, película erótica de 1975.